Ambalabe est un toponyme malgache porté notamment par :
 Ambalabe, ville et commune urbaine situées dans la région de Sava (Province de Diego-Suarez) ;
 Ambalabe, ville et commune urbaine situées dans la région d'Atsinanana (Province de Tamatave).

Voir aussi 
 Ambalabe Befanjava, ville et une commune urbaine situées dans la région de Boeny, province de Majunga, Madagascar